Bale je lahko:
 Gareth Bale, valižanski nogometaš (1989-)
 John Bale, angleški protestantski teolog in pisatelj (1495-1563)
 Bale, naselje v Istri